Spurkt is de naam van twee buurtschappen in Nederlands Limburg:

 Spurkt (Peel en Maas), bij Kessel
 Spurkt (Venray), bij Venray